Daffodil – episodio della prima stagione di Nurse Jackie - Terapia d'urto
 Operazione Daffodil – operazione della seconda guerra mondiale